Вальтер Годефрот (; род. , Гент, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1965—1979 годах, бывший спортивный директор велокоманд: Team Telekom (впоследствии известной как T-Mobile Team) и Astana.

Карьера

Гонщик 
Как любитель выиграл бронзовую медаль в групповой гонке на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио.

После Олимпийский игр 1964 года, где одним из участников был Эдди Меркс, стал профессионалом. Не имея таких возможностей как у Меркса, Годефрот сосредоточился на этапах гранд-туров, став специалистом по однодневным классическим велогонкам. Он выиграл такие престижные гонки как Льеж — Бастонь — Льеж (1967), Париж — Рубе (1969) и Тур Фландрии (1968, 1978). Помимо победы в очковой классификации на Тур де Франс 1970 года на его счету 10 побед на её этапах. В 1975 году он был первым кто выиграл знаменитый финальный этап на Елисейских полях в Париже на Тур де Франс.

Также в списке его побед один этап на Джиро д'Италия 1970 и два на Вуэльта Испании 1971, звание чемпиона Бельгии в групповой гонке (1965, 1972).

Во время своей карьеры как гонщика, длившейся с 1965 по 1979 год, его называли «Бульдог Фландрии» () и трижды дисквалифицирован за допинг.

Спортивный директор 
После своей профессиональной карьеры гонщика он стал спортивным директором команд IJsboerke впоследствии Capri Sonne, Lotto и Weinmann.

В 1992 году Годефрот был назначен спортивным руководителем команды Team Telekom (с 2004 по 2005 год — T-Mobile), где выступали такие гонщики как Бьярне Риис, Ян Ульрих и Эрик Цабель. Что касается двух последних спортсменов, Годефрот сказал они что если бы вы могли смешать талант Ульриха с головой и серьезностью Цабель, мы бы имели дело с новым Эдди Мерксом.

Перед сезоном 2006 года Вальтер Годефрот оставил пост менеджера Telekom, его место занял Олаф Людвиг. Позднее в этом сезоне он перешёл в команду Astana по особой просьбе капитана Александра Винокурова
, на тот момент называвшейся Astana-Würth и снятой с Тур де Франс 2006.

25 мая 2007 года Бьярне Рийс, победитель Тур де Франс 1996 года и член команды Telekom, тренером которой был Годефрот, признал использование EPO. Риис заявил, что Годефрот закрывал глаза на использование допинговых веществ в команде, но бельгийский менеджер отрицал использование EPO в немецкой команде. После этого Годефрот ушёл с должности в июне 2007 года.

Достижения

Шоссе 

 1964
 1-й Гент — Стаден
 3-й  летние Олимпийские игры — Групповая гонка
 3-й Тур Туниса — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1, 4 и 8
 1965
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 1-й Omloop Gemeente Melle
 1966
 1-й Дварс дор Фландерен
 1-й — Этапы 1, 2, 4, 7 и 10 Вуэльта Каталонии
 1-й — Этап 1 Grand Prix du Midi libre
 1-й — Этап 3 Тур Бельгии
 2-й Омлоп Хет Ниувсблад
 2-й Гран-при Исберга
 2-й Эшборн — Франкфурт
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 4-й Париж — Брюссель
 6-й Гент — Вевельгем
 1967
 1-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1-й Нокере Курсе
 1-й — Этап 1 Тур де Франс
 1-й — Этап 7a Тур Швейцарии
 1-й — Этап 1 Тур Романдии
 4-й E3 Харелбеке
 5-й Флеш Валонь
 6-й Дварс дор Фландерен
 7-й Милан — Сан-Ремо
 9-й Париж — Ницца — Генеральная классификация
 9-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1968
 1-й Тур Фландрии
 1-й Гент — Вевельгем
 1-й Дварс дор Фландерен
 1-й — Этап 2 Тур Швейцарии
 1-й — Этапы 2 и 7 Париж — Ницца
 1-й — Этапы 3b и 9 Тур де Франс
 1-й — Этапы 3 и 8 Вуэльта Андалусии
 2-й Льеж — Бастонь — Льеж
 2-й Париж — Тур
 3-й Супер Престиж Перно
 3-й Париж — Рубе
 4-й Омлоп Хет Ниувсблад
 9-й Милан — Сан-Ремо
 9-й Флеш Валонь
 1969
 1-й Париж — Рубе
 1-й Бордо — Париж
 1-й Схелдепрейс
 1-й Гран-при кантона Аргау
 1-й Критериум дез Ас
 1-й — Этап 3 Тур Швейцарии
 1-й — Этап 9 Критериум Дофине
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 4-й Флеш Валонь
 5-й Супер Престиж Перно (вместе с Роже Пинжоном)
 5-й Милан — Сан-Ремо
 5-й Дварс дор Фландерен
 10-й Эшборн — Франкфурт
 1970
 1-й Giro della Provincia di Reggio Calabria
 1-й Чемпионат Цюриха
 1-й Букль де л’Он
 1-й — Этап 8 Джиро д’Италия — Генеральная классификация
 Тур де Франс
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 4 и 5а
 2-й Тур Фландрии
 2-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 3-й Гент — Вевельгем
 5-й Париж — Рубе
 5-й Милан — Сан-Ремо
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 9-й Эшборн — Франкфурт
 1971
 1-й — Этап  9 Тур де Франс
 1-й — Этапы 7 и 8 Вуэльта Испании 
 1-й — Этап  1b Неделя Каталонии
 2-й Гран-при Валлонии
 4-й Париж — Тур
 4-й E3 Харелбеке
 5-й Флеш Валонь
 1972
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 1-й — Этап  5a Тур де Франс
 3-й Критериум дез Ас
 3-й Чемпионат Фландрии
 3-й E3 Харелбеке
 3-й Натионале Слёйтингспрейс
 6-й Схелдепрейс
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1973
 1-й — Этапы 5 и 16a Тур де Франс
 1-й — Этап 5 Вуэльта Андалусии
 1-й — Этап 4а Париж — Ницца
 2-й Париж — Рубе
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 3-й Бордо — Париж
 3-й Гран-при Валлонии
 4-й Гент — Вевельгем
 4-й Париж — Тур
 5-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 5-й Омлоп Хет Ниувсблад
 6-й Тур Фландрии
 7-й Флеш Валонь
 8-й Эшборн — Франкфурт
 9-й Амстел Голд Рейс
 10-й Супер Престиж Перно
 10-й Милан — Сан-Ремо
 1974
 1-й Чемпионат Цюриха
 1-й Эшборн — Франкфурт
 1-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4a
 3-й Амстел Голд Рейс
 4-й E3 Харелбеке
 7-й Милан — Сан-Ремо
 8-й Гент — Вевельгем
 10-й Дварс дор Фландерен
 1975
 1-й — Этап  22 Тур де Франс
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 3-й Эшборн — Франкфурт
 3-й Тур Лимбурга
 4-й Дварс дор Фландерен
 8-й Париж — Рубе
 1976
 1-й Бордо — Париж
 2-й E3 Харелбеке
 3-й Чемпионат Цюриха
 3-й Tour du Condroz
 4-й Эшборн — Франкфурт
 5-й Париж — Рубе
 5-й Флеш Валонь
 6-й Париж — Брюссель
 8-й Тур Фландрии
 8-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 9-й Милан — Сан-Ремо
 10-й Супер Престиж Перно
 1977
 1-й — Этап  3 Четыре дня Дюнкерка
 2-й Бордо — Париж
 2-й Тур Фландрии
 2-й Милан — Турин
 2-й Чемпионат Цюриха
 4-й Гент — Вевельгем
 6-й Эшборн — Франкфурт
 6-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 6-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Амстел Голд Рейс
 10-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 1978
 1-й Тур Фландрии
 2-й Гран-при Зоттегема
 8-й Дварс дор Фландерен
 9-й E3 Харелбеке
 10-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1979
 1-й Circuit des frontières
 6-й Эшборн — Франкфурт
 8-й Тур Фландрии
 8-й Дварс дор Фландерен

Трек 

 1966
 1-й Шесть дней Мадрида
 1970
 2-й Чемпионат Бельгии — Мэдисон 
 1971
 3-й Шесть дней Антверпена
 1972
 3-й Шесть дней Гента
 1973
 2-й Чемпионат Бельгии — Мэдисон
 3-й Шесть дней Антверпена
 1975
 3-й Чемпионат Бельгии — Мэдисон

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Годефрот, Вальтер на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года